

Имя 
Дерек — мужское имя.
 Дерек Дейли (род. 1953) — ирландский автогонщик.
 Дерек Белл (род. 1941) — британский автогонщик.
 Дерек Боатенг (род. 1983) — ганский футболист.
 Дерек Бугард (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Дерек Грегори (род. 1951) — британский географ.
 Дерек де Линт (род. 1950) — нидерландский актёр.
 Дерек Джармен (1942—1994) — британский режиссёр-авангардист, художник и сценарист.
 Дерек Джон де Солла Прайс (1922—1983) — британско-американский историк науки.
 Дерек Дик (род. 1958) — шотландский певец и поэт, вокалист Marillion
 Дерек Махун (род. 1941) — ирландский поэт, переводчик.
 Дерек Парра (род. 1970) — американский конькобежец.
 Дерек Райордан (род. 1983) — шотландский футболист.
 Дерек Рой (род. 1983) — канадский хоккеист.
 Дерек Уолкотт (род. 1930) — поэт и драматург.
 Дерек Уорик (род. 1954) — британский спортсмен-автогонщик.
 Дерек Фишер (род. 1974) — американский баскетболист.
 Дерек Чисора (род. 1983) — британский боксёр-профессионал зимбавбвийского происхождения.
 Дерек Харолд Ричард Бартон (1918—1998) — английский химик.
 Дерек Шериньян (род. 1966) — американский клавишник и автор песен.
 Дерек Шульман (род. 1947) — британский музыкант, вокалист, мультиинструменталист, продюсер звукозаписи.
 Дэвид Дерек Сикуа (род. 1959) — премьер-министр Соломоновых Островов.

Фамилия 
 Бо Дерек (род. 1956) — американская актриса и фотомодель, вдова Джона Дерека.
 Джон Дерек (1926—1998) — американский актёр кино, кинорежиссёр и фотограф, муж Бо Дерек.

Другие 
 Дерик Уибли (род. 1980) — канадский музыкант и продюсер, вокалист Sum 41.
 Деррик Берд (1957—2010) — британский массовый убийца.
 Деррик Грин (род. 1971) — вокалист и гитарист группы Sepultura.
 Деррик Делмор (род. 1978) — американский фигурист.
 Деррик Джефферсон (род. 1968) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Деррик Роуз (род. 1988) — американский баскетболист.
 Деррик Фейворс (род. 1991) — американский баскетболист.
 Деррик Шарп (род. 1971) — израильский баскетболист.

Другое 
 Дерек — село в Армении, марз Арагацотн.
 Дерек — фильм о жизни Дерека Джармена.